Premier gouvernement Mohamed Ghannouchi, du  au  ;
 Second gouvernement Mohamed Ghannouchi, du  au .